Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Crockett () :
le comté de Crockett, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Crockett, situé dans l'État du Texas.